BiH:
 Gostovići (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic
 Gostovići (Zavidovići, BiH), naselje u općini Zavidovići